Миним (евр.) — в иудаизме II века именование неверующих.
 Миним () — устаревшая аптечная единица измерения в Британской Имперской и Американской системах мер для жидкостей.
 Миним (озеро) — озеро в Венсенском лесу.
 Мини́м — монах католического нищенствующего монашеского ордена, основанного в XV веке в Италии Франциском из Паолы.
  — палеографический термин.

Примечания